Кривошеина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Кривошеина, Ксения Игоревна (род. 1945) — русско-французская художница, иллюстратор, ювелир и публицист.
 Кривошеина, Нина Алексеевна (1895—1981) — русская эмигрантка, мемуаристка.
 Кривошеина, Нина Павловна (род. 1930) — советский и российский энтомолог, доктор биологических наук.

Топонимы 
 Кривошеина — деревня в Карачевском районе Брянской области.